Tisamenus är ett släkte av insekter. Tisamenus ingår i familjen Heteropterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Tisamenus